Kreuzbrüder steht für:
 Kanonie der Kreuzbrüder zu Glindfeld
 Kölner Kreuzbrüder
 Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz
 Orden vom Heiligen Kreuz

Siehe auch:
 Kreuzherren
 Kreuzschwestern